Бо́тольф И́кенский (правильнее Ботульф; ум. ок. 680) — англосаксонский аббат и святой, покровитель путешественников и фермеров.

День поминовения — 17 июня в Англии и 25 июня в Шотландии.

Житие 

О жизни Ботольфа известно немногое. Англосаксонская хроника за 653 год: «Серединные англы под предводительством элдормена Пеады узрели истинную веру. Король Анна был убит, а Ботольф начал строить церковь в Икано». Таким образом, Ботольф основал монастырь Икано в Суффолке. Икано, что означает «холм вола», соответствует современной деревне Икен, расположенной в устье реки Альде в Суффолке, а церковь Ботольфа стоит там до сих пор. В житие , написанном во времена Беды неизвестным автором, упоминается аббат по имени Ботольф из Восточной Англии, «человек прекрасного образования, проживший замечательную жизнь и полный благодати Святого Духа».

Предполагается, что Ботольф был похоронен в основанной им церкви в Икано, но в 970 году король Англии Эдгар велел перенести мощи святого в Бург, около Вудбриджа, где они оставались в течение примерно пятидесяти лет, а затем были перенесены в отдельную гробницу в аббатство Бери-Сент-Эдмундс по указанию короля Кнуда. Позже мощи перевезли в третий раз в аббатство Торни; череп был помещён в собор Или, а некоторые части тела получили другие церкви, и даже Вестминстерское аббатство.

В разное время Ботольфу были посвящены 64 церкви, хотя их число могло быть и больше. Среди прочих, ему посвящены церкви в Бостоне, Колчестере, Хардеме и лондонском Сити, включая районы Олдгейт и Бишопсгейт. В Дании ему посвящён собор в Ольборге.

Примечания

Литература 
 Attwater, D., The Penguin Dictionary of Saints, London (1965)
 Care Evans, A., The Sutton Hoo Ship Burial, London (1986) 
 Ryan, George E., Botolph Of Boston, Christopher Publishing House (1971) 
 Savage, A., The Anglo-Saxon Chronicles, Godalming (1995)

Ссылки 
 Botwulf 1 // Prosopography of Anglo-Saxon England
 Botulph, from the Catholic Encyclopaedia website.
 Botulph - East Anglian Saint, from the Diocese of Ely website.
 Church of St Botolph, Cambridge
 Society of St Botolph

Христианские святые VII века
Святые Англии
Англиканские святые